Die Football League Second Division 1990/91 war die 88. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 25. August 1990 und endete am 11. Mai 1991.

Zweitligameister wurde Oldham Athletic und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten West Ham United und Sheffield Wednesday in die von 20 auf 22 erweiterte Football League First Division auf. Dazu setzte sich Notts County in den Play-off-Spielen gegen den FC Middlesbrough und im Finale gegen Brighton & Hove Albion durch und wurde damit zum vierten Aufsteiger. Aus der First Division nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1991/92 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland und Derby County freie Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten West Bromwich Albion und Hull City. Dazu kamen in der folgenden Spielzeit 1991/92 mit Third-Division-Gewinner Cambridge United, Vizemeister Southend United, dem Dritten Grimsby Town und dem Play-off-Sieger Tranmere Rovers vier Mannschaften aus der dritten Liga.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1990-91 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1990/91
1990